Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2013 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Hráčky

Nasazení hráček 
  Lesja Curenková (kvalifikována)
  Mónica Puigová (1. kolo)
  Gréta Arnová (kvalifikována)
  Tatjana Maleková (3. kolo)
  Čan Jung-žan (kvalifikována)
  Vesna Doloncová (kvalifikována)
  Estrella Cabezaová Candelaová (3. kolo)
  Karin Knappová (kvalifikována)
  Julia Cohenová (1. kolo)
  Alexa Glatchová (1. kolo)
  Eva Birnerová (1. kolo)
  Maria Sanchezová (2. kolo)
  '''Maria João Köhlerová (kvalifikována)
  Jing-jing Tuanová (3. kolo)
  Michelle Larcherová de Britová (kvalifikována)
  Claire Feuersteinová (2. kolo)
  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Stéphanie Duboisová (3. kolo)
  Anastasia Rodionovová (2. kolo)
  Dinah Pfizenmaierová (1. kolo)
  Paula Ormaecheaová (1. kolo)
  Anne Keothavongová (1. kolo)
  Mariana Duqueová Mariñová (1. kolo)
  Eugenie Bouchardová '' (2. kolo)

Kvalifikantky 
  Lesja Curenková
  Valeria Savinychová
  Gréta Arnová
  Věra Duševinová
  Čan Jung-žan
  Vesna Doloncová
  Akgul Amanmuradovová
  Karin Knappová
  Luksika Kumkhumová
  Maria João Köhlerová
  Daria Gavrilovová
  Michelle Larcherová de Britová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2013

Australian Open 2013